Přenos má řadu významů:

ve společenských vědách
 přenos (psychologie) – nerealistické přenášení zkušeností z jedné mezilidské situace do druhé

v přírodních vědách
 přenos (lékařství) – způsob šíření infekce, typicky z nakaženého jedince na jiné, a to dokonce mezidruhově např. mlékem hospodářského zvířete na člověka
 paralelní přenos (geometrie) - v geometrii způsob přenosu geometrických informací podél hladkých křivek na varietě

v technice
 přenos a výpůjčka – jsou pomocné hodnoty při sčítání a odčítání, typicky pro přenos diskrétní jednotku "1" mezi vedlejšími řády (nesprávně přetečení, což je jiný případ)
 zpětnovazební přenos – poměr výstupní veličiny vůči vstupní (nejen analogových), používaný jako popis systému (v časové či komplexní oblasti), často zpětnovazebního elektrického obvodu
 přenos (telekomunikace) – ve sdělovací technice (elektronických komunikacích) proces přenosu zprávy od zdroje k příjemci, uskutečnění toku komunikované informace skrz infrastrukturní kanál
 přímý přenos – tzv. živé vysílání právě probíhajícího pořadu, událostí
 paralelní komunikace – komunikace po souběžných kanálech
 sériová komunikace – časové seřazení digitálních informací za sebe do jediného proudu, pro přenos jediným kanálem místo vícero souběžnými
 přenosová funkce – ve zpracování signálů

Externí odkazy